Niemcy:
 Piesau - dzielnica Neuhaus am Rennweg
 Piesau - rzeka